Франц Пресетник (Љубљана, 28. август 1913 — Љубљана, 12. јул 1997) је био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Филмографија 
<div id="Глумац"/ >
Дугометражни филм | ТВ мини серија | Кратки филм  ▲
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1940
!1950
!1960
!1970
!1980
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|2
|6
|0
|1
|10
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|2
|6
|1
|2
|12
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+Дугометражни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
! style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1948
| На својој земљи
| Стане
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1950-te  ▲
|-
! 1951
| Кекец
| Беданец
|-
! 1952
| Свет на Кајжарју
| Кулак Синко
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1960-te  ▲
|-
! 1960
| Акција
| Стражар
|-
! 1960
| Веселица
| /
|-
! 1961
| Ти ловиш
| Командир
|-
! 1962
| Тог лепог дана
| Месар
|-
! 1965
| Луција (филм)
| Ворена (као Франце Пресетник)
|-
! 1967
| Прича које нема
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1980-te  ▲
|-
! 1987
| Љубав нас све води у пропаст
| /
|}
  
{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+Кратки филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
|-
! 1987
| Деж
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1913.
Умрли 1997.
Југословенски глумци
Словеначки глумци
Љубљанчани